BiH:
 Kolakovići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foči-Ustikolini
 Kolakovići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinoviku
 Kolakovići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovu
 Kolakovići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolcu